Karl Rieker ist der Name folgender Personen:

* Karl Rieker (Architekt) (1854–1929), deutscher Architekt und Baubeamter 
 Karl Rieker (Rechtswissenschaftler) (1857–1927), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Karl Rieke (1929–2018), deutscher Politiker (SED) und Landwirtschaftsfunktionär